La Maison de la peur ou La Maison hantée, film français de Louis Feuillade (1911)
La Maison de la peur (), comédie américaine mettant en scène Laurel et Hardy (1930)
La Maison de la peur ou Sherlock Holmes et la Maison de la peur (), film américain de Roy William Neill (1945)
La Maison de la peur (), film de Ken Barbet (2000)